El salto del tigre es una novela de Eleanor Alice Burford Hibbert publicada en 1979.

Argumento 

Sarah Ashington vive con su célebre madre, actriz. Cuando la madre muere tras un escándalo Sarah queda en manos de dos tías solteras, que le terminan de dar la educación de una señorita propia de su posición. Ahí se entera de cuestiones de su pasado. Como la maldición de las joyas de los Ashington, que son llevadas por las esposas de los hijos primogénitos de la familia. Cuando su padre muere Sarah va a las plantaciones que él tenía en Ceilán.Allí encuentra al hombre que se casara con ella, para poder tener las dos plantaciones, la suya y la del padre de Sarah. Pero aunque esto ocurra nunca olvida a Tobby Mander, su antiguo precertor. Allá es envuelta por una leyenda de la que puede que no haya vuelta atrás.

Novelas de Reino Unido